Het seizoen 2022/2023 is het 28e jaar in het bestaan van de Zwolse basketbalclub Landstede Hammers. De club komt uit in de BNXT League. Ook komt het team uit in de Basketball Cup.

Selectie

Transfers

Aangetrokken

Vertrokken

Wedstrijdstatistieken

Oefenwedstrijden

Competitie

BNXT League, nationale ronde

BNXT League, Elite Gold

Basketball Cup

Zie ook
 Landstede Hammers
 BNXT League seizoen 2022/23
 Basketball Cup seizoen 2022/23

Voetnoten

2022/23
Nederlandse basketbalclub in het seizoen 2022/23